Maria Anna de Bavaria se poate referi la:

Maria Anna de Bavaria (1551-1608), căsătorită cu unchiul ei Carol al II-lea, Arhiduce de Austria
Maria Anna de Bavaria (1574-1616), căsătorită cu Ferdinand al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman
Maria Anna de Bavaria (1660-1690), căsătorită cu Ludovic, le Grand Dauphin
Maria Anna de Bavaria (1805-1877), căsătorită cu Frederick Augustus al II-lea al Saxoniei

Casa de Wittelsbach